Дувид Тверский:
 Ду́вид Тве́рский, известный как реб Ду́видл Скви́рэр (или реб Ду́далэ Скви́рэр,  — дословно реб Дувидл из Сквиры; 1922, Кишинёв, Бессарабия — 2 февраля 2001, Нью-Йорк) — хасидский цадик из сквирской династии, ребе сквирского хасидского двора в бруклинском районе Боро-Парк (глава направления Сквира—Боро-Парк)
 Ду́вид Тве́рский, известный как реб Ду́видл Скви́рэр (дословно: реб Дувидл из Сквиры, ; р. 1940, Яссы, Румыния) — хасидский цадик, ребе сквирского двора местечка Нью-Сквер (Новая Сквира) в штате Нью-Йорк.